Stati Uniti d'America
Homewood – città della Contea di Jefferson, Alabama
Homewood – villaggio della Contea di Cook, Illinois
Homewood – borough della Contea di Beaver, Pennsylvania